hrabstwo Roscommon – hrabstwo w Irlandii
 hrabstwo Roscommon – hrabstwo w USA, w stanie Michigan